Omerbegovic oder Omerbegović ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Omerbegović (* 1986), deutsch-bosnischer Fußballspieler
 Elvir Omerbegovic (* 1979), deutscher Unternehmer serbisch-bosnischer Abstammung